Перший кубок Федерації футболу СРСР проводився з 21 вересня по 4 листопада 1986 року. У турнірі брали участь 16 команд вищої ліги. На першому етапі проводився одноколовий турнір у чотирьох групах:
 А: «Торпедо» (Кутаїсі), «Динамо» (Тбілісі), «Нефтчі» (Баку), «Арарат» (Єреван);
 Б: «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Кайрат» (Алма-Ата);
 В: «Шахтар» (Донецьк), «Чорноморець» (Одеса), «Динамо» (Київ), «Дніпро» (Дніпропетровськ);
 Г: «Динамо» (Мінськ), «Зеніт» (Ленінград), «Металіст» (Харків), «Жальгіріс» (Вільнюс).

Переможці груп виходили до півфіналу. Дві найкращі команди турніру визначили переможця 4 листопада в Дніпропетровську.

Група А

Група Б

Група В

Група Г

Півфінал

Фінал

Бомбардири 
 5 — Олег Таран («Дніпро»)
 4 — Юрій Тарасов («Металіст»)

Посилання 
 Кубок Федерації футболу СРСР 1986 на сайті klisf.ru 
 Кубок Федерації футболу СРСР 1986 на сайті WildStat.ru  

СРСР
1986 в СРСР